Erkinger steht für:

 Riese Erkinger, eine Sagenfigur der Burg Liebenzell, siehe Burg Liebenzell #Sage
 Erkinger I. von Seinsheim, Freiherr von Schwarzenberg (1362–1437), deutscher Amtmann und Stifter

Erkinger ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Erkinger, österreichischer Politiker (NSDAP)
 Bernhard Erkinger (* 1980), österreichischer Fußballspieler 
 Stefan Erkinger (* 1981), österreichischer Fußballspieler